L'adjectif borgne qualifiant un être frappé de monophtalmie (ayant seulement un œil fonctionnant),
 La Borgne est une rivière de Suisse
 Borgne est une ville d'Haïti, située dans le département du nord
 Le mont du Borgne est un pic en Val Thorens
 La vallée Borgne en Cévennes
 Le lac Borgne est un lac salé, située près de New Orleans (États-Unis)
 Un écrou borgne est un écrou dont le trou taraudé n'existe que d'un côté.

Voir aussi
 , nom de famille
 , nom de famille

Homonymie de toponyme
Homonymie d'hydronyme